(anglais pour « je souhaiterais que tu sois là ») est le titre de plusieurs œuvres.

Roman 

 , roman de Tom Holt publié en 1998.

Télévision

Série télévisée 

 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Épisode 

 , titre original de Vœux pieux,  de la  de .
 , titre original de Départs,  et  de la  de La loi est la loi ().

Cinéma 

 , film britannique de David Leland sorti en 1987.
 , film australien de  sorti en 2012.
 , film américain de  sorti en 2013.

Musique

Album 

 , album de Badfinger sorti en .
 , album de Pink Floyd sorti le .
 , chanson issue de l'album.
 , album de  sorti le .
 , chanson issue de l'album.

Chanson 

 , chanson populaire écrite par Harold Rome en 1952.
, chanson de Barbara Mandrell présente sur l'album  sorti le .
Wish You Were Here, chanson de Rednex présente sur l'album  sorti le .
Wish You Were Here, chanson de Blackmore's Night (reprise de Rednex), présente sur l'album Shadows of the Moon sorti le  et sur l'album Winter Carols sorti en octobre 2006.
, chanson d'Incubus présente sur l'album Morning View sorti le .
, chanson d'Avril Lavigne présente sur son album Goodbye Lullaby sorti le .
, chanson de Cody Simpson feat. Becky G présente sur l'album  sorti le .
 , chanson de Delta Goodrem présente sur l'album  sorti le .
 Wish You Were Here, chanson de Blackmore's Night (reprise de Rednex dans une version différente de celle de 1997), présente sur l'album Nature's Light sorti le .

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre